Lo schiaccianoci (The Nutcracker) è un film d'animazione direct-to-video del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi Masunaga. Prodotto dalla Jetlag Productions all'interno della serie Children's Classics e tratto fedelmente dalla fiaba Schiaccianoci e il re dei topi di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann del 1816.

Il film fu distribuito in VHS negli Stati Uniti il 31 luglio 1995 dalla GoodTimes Home Video, mentre in Italia è stato pubblicato dalla Stardust. In Italia è stato distribuito anche come Il Natale dello schiaccianoci.

Trama 
La piccola Marie riceve in dono per Natale un soldatino schiaccianoci dal suo padrino, il signor Drosselmeyer. Quella stessa notte la fanciulla assiste nel suo salotto ad un duello tra lo schiaccianoci e il crudele Re dei topi. Il mattino dopo nessuno vuole credere a Marie, tranne il suo padrino, il quale le rivela che lo schiaccianoci un tempo era stato un umano. Drosselmeyer le racconta la storia di come venne trasformato in schiaccianoci dalla madre del Re dei topi. Qualche sera dopo, il principe schiaccianoci riesce a sconfiggere il perfido nemico e porta Marie a visitare il suo incantato regno di dolciumi. Il mattino seguente Marie crede di aver sognato, finché non riceve una visita di Drosselmeyer e di suo nipote, che si rivela essere proprio lo schiaccianoci, ora ritornato umano. Il ragazzo le propone di sposarlo e Marie accetta, diventando così regina del regno dei dolci.

Doppiaggio

Colonna sonora 
Nell'edizione italiana le canzoni sono state eliminate lasciando la sola base strumentale.
 The Season of Love, musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, testi di Joellyn Cooperman, eseguita da Wendy Hamilton-Caddey
 Dance Through the Night, musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, testi di Joellyn Cooperman, eseguita da Wendy Hamilton-Caddey
 A Dream Come True, musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, testi di Joellyn Cooperman, eseguita da Wendy Hamilton-Caddey
 Suite da Lo schiaccianoci, composta da Pëtr Il'ič Čajkovskij

Collegamenti esterni